Слейнгард () — нидерландская фамилия. 

Известные носители:
 Слейнгард, Донован (род. 1987) — нидерландский футболист.
  (род. 1971) — нидерландский рэпер.